El término "Garnet" puede referirse a:
 Al personaje Garnet Til Alexandros XVII del videojuego Final Fantasy IX.
 Canción de la banda japonesa Malice Mizer.
 Garnet, entorno de desarrollo de interfaces gráficas para LISP.
 Garnet, álbum de la seiyū japonesa Rie Tanaka.
 Abreviatura científica del botánico John Roslyn Garnet 1906-1998.
 Garnet, un poblado de California, Estados Unidos.
 Garnet, un despoblado de Montana, Estados Unidos.